Microsoft Windows NT
 nukleotydy
 neurotensyna
 nadciśnienie tętnicze
 Nit (jednostka luminancji)